Uefas kvalspel till Världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 spelades mellan 15 augusti 2009 och 25 augusti 2010 och bestod av 41 lag som spelade i åtta grupper.

De 8 gruppvinnarna gick vidare till playoff där två lag mötte varandra i hemma- resp. bortamatcher. Vinnarna i playoff blev klara för Fotbolls-VM 2011 tillsammans med värdlandet Tyskland. De fyra förlorande lagen fick spela ytterligare två playoffomgångar och det slutligen vinnande laget fick möta trean från kvalet i Concacaf i två matcher om en plats i VM-slutspelet.

Lottning
Lottningen skedde i Nyon den 17 mars 2009. Lagen var seedade i fyra grupper. De åtta lagen i första seedningsgruppen var Danmark, England, Frankrike, Italien, Norge, Ryssland, Sverige och Ukraina.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Playoff 1

Match 1

Match 2

Segrare i dubbelmötena, och vidare till VM-slutspelet, är:

Playoff 2

Match 1

Match 2

Segrare i dubbelmötena, och vidare till Playoff 3, är:
 
  Schweiz

Playoff 3

Match 1

Match 2

Segrare i dubbelmötet, och vidare till att möta ett lag från Concacaf om en VM-plats, är:

Uefa-CONCACAF-kvalet

Match 1

Match 2

Segrare i dubbelmötet och vidare till Fotbolls-VM 2011:

Externa länkar
Tabellerna på FIFAs hemsida
Resultaten på FIFAs hemsida
Resultat för Playoff 1-3 på FIFAs hemsida

2009 i Europa
2010 i Europa
Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010
Världsmästerskapet i fotboll för damer 2011